Ferreyra ist der Name von:

 Anaclara Ferreyra Palfy (* 1990), uruguayische Schauspielerin
 Aquilino Ferreyra y Álvarez, argentinischer Geistlicher
 Beatriz Ferreyra (* 1937), argentinisch-spanische Komponistin
 Bernabé Ferreyra (1909–1972), argentinischer Fußballspieler
 Christian Ferreyra (* 1978), uruguayischer Fußballschiedsrichter
 Claudio Ferreyra (* 1986), argentinischer Fußballspieler 
 Daniel Ferreyra (* 1982), argentinischer Fußballspieler 
 Facundo Ferreyra (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Franco Gabriel Ferreyra (* 1994), argentinischer Fußballspieler 
 Germán Ferreyra (* 1996), argentinischer Fußballspieler 
 Gustavo Ferreyra (* 1972), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 José A. Ferreyra (1889–1943), argentinischer Regisseur und Schauspieler
 Juan Ferreyra, argentinischer Fußballspieler 
 Juan Antonio Ferreyra (* 1958), argentinischer Musiker
 Juan Carlos Ferreyra (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Juan Manuel Ferreyra (* 1990), argentinischer Fußballspieler 
 Juan Pablo Ferreyra (* 1988), argentinischer Fußballspieler 
 Julio Ferreyra, argentinischer Leichtathlet
 Leonardo Ferreyra (* 1967), Musiker
 Leonardo Martín Ferreyra (* 1991), argentinischer Fußballspieler 
 Luis Ferreyra, argentinischer Fußballspieler
 Mario Ferreyra († 2008), argentinischer Polizeikommissar und Militär
 Osmar Ferreyra (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Rámon Ferreyra, peruanischer Museumsdirektor
 Ramón Alejandro Ferreyra (1910–2005), peruanischer Botaniker
 Sergio Ferreyra (Schwimmer), argentinischer Schwimmer
 Sergio Martín Cortelezzi Ferreyra, siehe Sergio Cortelezzi (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Victor Ferreyra (* 1964), argentinischer Fußballspieler 
 Víctor Ferreyra, uruguayischer Boxer
 Walter Ferreyra (* 1986), argentinischer Fußballspieler 
 William Wagner Klingender Ferreyra, siehe William Klingender (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Zenón Bustos y Ferreyra, argentinischer Geistlicher

Ferreyra bezeichnet zudem:
 Palacio Ferreyra, Bauwerk in Córdoba (Argentinien)
 Ferreyra (Córdoba), ein Stadtteil derselben Stadt

siehe auch:
 Ferreira
 Ferrera